Cernei ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Cernei (1924–2000), rumänische Sängerin (Mezzosopran) und Musikpädagogin 
 Gheorghii Cernei (* 1990), rumänischer Gewichtheber moldawischer Herkunft

Siehe auch:
 Nationalpark Domogled-Valea Cernei, Nationalpark in Rumänien